Ecosfera pode referir-se a:

 Ecosfera (ecologia) - sinônimo de biosfera, o conjunto dos ecossistemas da Terra.
 Ecosfera (astronomia) - sinônimo de zona habitável, calota imaginária do espaço que circunda as estrelas onde as condições podem permitir a existência de vida.
 Ecosfera artificial - sinônimo de biosfera artificial, representando ecossistemas enclausurados e autoperpetuantes, fechados para trocas materiais e abertos para o fluxo de energia.